Hemmerde bezeichnet

 einen Ort in Nordrhein-Westfalen (seit 1968 Stadtteil von Unna), siehe Hemmerde

Hemmerde ist der Familienname von:
 Carl Hermann Hemmerde (1708–1782), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Hemmerden